Die Unibet World Series of Darts Finals 2015 waren ein Major-Event der PDC. Sie wurden am 21. und 22. November 2015 zum ersten Mal ausgetragen.

Qualifikation 

Im Vorfeld der Word Series of Darts Finals wurden fünf World Series of Darts (WSoD) Events ausgetragen. In diesen Events erspielten sich die Spieler Punkte für das World Series of Darts Ranking.

WSoD Events 2015 
 Dubai Darts Masters (Sieger:  Michael van Gerwen)
 Japan Darts Masters (Sieger:  Phil Taylor)
 Perth Darts Masters (Sieger:  Phil Taylor)
 Sydney Darts Masters (Sieger:  Phil Taylor)
 Auckland Darts Masters (Sieger:  Adrian Lewis)

Punktverteilung

Aktuelles WSoD Ranking 

 

 

 Stand: 28. August 2015

Teilnehmer

Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 24 Spielern. Die Top 8 des WSoD Rankings waren automatisch für die Finals gesetzt und starten in Runde 2. 12 Spieler wurden per Wildcard von der PDC eingeladen. Die verbleibenden vier Spieler wurden durch ein Qualifikationsevent ermittelt.

Folgende Spieler waren für die World Series of Darts Finals 2016 qualifiziert:

Top Acht 
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  James Wade
  Raymond van Barneveld
  Gary Anderson
  Stephen Bunting

Order of Merit 
  Robert Thornton
  Ian White
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock 

Wildcard-Spieler  
  Michael Smith
  Keegan Brown
  Devon Petersen
  Kyle Anderson
  Jamie Lewis
  Rowby-John Rodriguez
  Benito van de Pas
  Max Hopp

Qualifikanten  
  Terry Jenkins
  Mark Webster
  Dimitri Van den Bergh
  Chris Dobey

Setzliste

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise

2015
Sportveranstaltung in Glasgow
Dartwettbewerb in Schottland
World Series of Darts 2015